A competição individual masculino do biatlo nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 foi realizada no Centro de Biatlo Alpensia, em Daegwallyeong-myeon, Pyeongchang, em 15 de fevereiro.

Medalhistas

Resultados

Individual masculino